Familia steht für:
 eine Hausgemeinschaft im antiken Rom und der lateinische Begriff für Familie
 eine politische Partei in der aristokratischen Republik Polen, siehe Familia (Partei)
 eine hierarchische Ebene der biologischen Systematik, siehe Familie (Biologie)
 ein Modell des japanischen Automobilherstellers Mazda, siehe Mazda Familia
 die Bezeichnung für den Dacia 1300 auf einigen Exportmärkten, siehe ARO (Automobilhersteller)
 eine Herstellerin von Cerealien-Produkten, siehe Hipp Holding#Entstehung der bio-familia AG
 ehemalige Einkaufshäuser der  Karl Lupus GmbH & Co. KG

Familia ist der Familienname folgender Personen:
 Jeurys Familia (* 1989), dominikanischer Baseballspieler
 Juan Familia-Castillo (* 2000), niederländischer Fußballspieler

Siehe auch:
 A Família, eine Skulptur von Jorge Melício
La Familia Michoacana, ein Kartell des organisierten Verbrechens